Амаде́й () — чоловіче особове ім'я. Поширене в країнах Європи та колишніх європейських колоніях Африки, Азії й Америки. Походить від латинського слова «Боголюб» (, «любити»; , «Бог»). Етимологічно близьке германському імені Готтліб (Gottlieb), слов'янським іменам Богомил або Богумил, арабському імені Хабібулла (), грецькому імені Теофіл (). Жіноча форма — Амадея (). Інші форми — Амадео (в Італії та іспаномовних країнах), Амадеу (в португаломовних країнах). Найбільш відоме завдяки другому імені композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Особи 
 Амадей I — король Іспанії
 Амадей I — граф Савойський (1048—1056)
 Амадей II — граф Савойський (1078—1080)
 Амадей III — граф Женевський (1320—1367)
 Амадей III — граф Савойський (1103—1148)
 Амадей IV — граф Савойський (1233—1553)
 Амадей V — граф Савойський (1285—1323)
 Амадей VI — граф Савойський (1343—1383)
 Амадей VI — граф Савойський (1383—1391)
 Амадей IX — герцог Савойський (1465—1472)
 Амадей Португальський — католицький блаженний

Чоловічі імена
Латинські імена